Всемирная сионистская организация (; HaHistadrut HaTsionit HaOlamit, или WZO) — общественная организация, была основана как сионистское объединение по инициативе Теодора Герцля на Первом сионистском конгрессе, который состоялся в августе 1897 года в городе Базеле (Швейцария). Участники Конгресса приняли резолюцию, в которой были определены цели сионистского движения. Именно это решение и стало известно как «Базельская программа».
Из программы, в частности, следует, что «сионизм стремится подтвердить уверенность еврейского народа в законных основаниях жизни в Палестине». Для достижения этой цели Конгресс предлагал использовать следующие способы:
 объединение еврейских агрономов [фермеров], ремесленников и торговцев в Палестине;
 создание единой федерации [объединенной организации] всех евреев в местные или общие группы, согласно законам различных стран;
 укрепление еврейского национального чувства уверенности в себе и национального самосознания;
 определение предварительных шагов для достижения официального согласия со стороны тех государств, чьё участие актуально для сионистской задачи.

В настоящее время членами Сионистской организации могут быть любые еврейские объединения, разделяющие её программу, даже если не все их участники являются сторонниками сионизма; в ВСО состоят: национальные сионистские Союзы (в том числе женская сионистская организация США — Hadassah), международные сионистские федерации — Международная женская сионистская организация; еврейские международные организации, — Бней-Брит, Всемирное спортивное общество «Маккаби», Международная сефардская Федерация, Всемирный союз еврейских студентов (WUJS); представители трех течений мирового иудаизма (ортодоксального, консервативного и реформистского); делегации из Содружества Независимых Государств и другие. Сионистская организация настоящем в высокой степени децентрализована.

Созданное Оперативным отделением ВСО «Еврейское агентство» («Сохнут») — организация, цели которой очень близки сионистской организации. Задачи этих организаций зачастую переплетались как перед образованием Государства Израиль, так и в ходе дальнейшей истории. Существенные изменения в уставах ВСО и Еврейского агентства произошли в 1952, 1970 и 1979 годах.

История 
Сионистская организация (; HaHistadrut HaTsionit), или ZO, была основана в 1897 году на Первом сионистском Конгрессе, проведенном с 29 до 31 августа в Базеле (Швейцария). С января 1960 года организация стала называться Всемирной сионистской организацией.
Сионистская организация с первых дней возглавила сионистское движение, целью которого было создание еврейского очага в земле Израиля, входившей в состав сначала Османской империи, а затем, после Первой мировой войны, живущей под Британским мандатом.

Иерусалимская программа 
14 мая 1948 года было объявлено об образовании Государства Израиль. Многие из административных учреждений ВСО, укрепившиеся во время регулярных сионистских Конгрессов предыдущих десятилетий, продолжили свою деятельность. Благодаря сионизму и национально-освободительному движению еврейского народа было создано демократическое Государство Израиль, которое стало главным отражением сионистской мечты — у еврейского народа появилась своя страна, общее будущее. После создания Государства Израиль 23-й Сионистский конгресс (Иерусалим, 1951) опубликовал декларацию, известную под названием «Иерусалимской программы», приведя программу ВСО в соответствие с новой действительностью.

Иерусалимская программа была вновь пересмотрена после Шестидневной войны 1967 года на 27-м Сионистском конгрессе (Иерусалим, 1968).

Платформой для Всемирной израильской организации в настоящее время стала принятая в июне 2004 года Иерусалимская Программа, текст которой был одобрен Сионистским Советом.

В Законодательстве Израиля 
Кнессет 2-го созыва принял Закон о статусе Всемирной сионистской организации и Еврейского агентства для Эрец-Исраэль 1952 года. Согласно закону Израиль — государство «всего еврейского народа». Всемирная сионистская организация, как и Еврейское агентство, наделена полномочиями «действовать в Государстве Израиль на благо развития страны и её заселения».

Премия Герцля 
С 2004 года Всемирная сионистская организация присуждает ежегодную премию за волонтерскую деятельность наиболее отличившимся юношам и девушкам. Премия выдается от имени Государства Израиль.

Список президентов 
 1897—1904 Теодор Герцль
 1905—1911 Давид Вольфсон
 1911—1920 Отто Варбург
 1921—1931 Хаим Вейцман
 1931—1935 Нахум Соколов
 1935—1946 Хаим Вейцман
 1946—1956 вакантно
 1956—1968 Нахум Гольдманн
 1972—1978 Ицхак Навон
 1974—1975 Пинхас Сапир
 1987—1994 Симха Диниц
 1995—1999 Авраам Бург
 2005—2009 Зеэв Бельский
 2010 — н.в. Авраам Дувдевани

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Центральный сионистский архив (Иерусалим)

Сионистские организации
Международные общественные организации
История Базеля